Western & Southern Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2019 z cyklu Cincinnati Masters zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 12–18 sierpnia 2019 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 944 486 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
US Open Series 2019
2019 w Stanach Zjednoczonych